Го́рький — может означать:

 Горький вкус — один из основных вкусов.
 Максим Горький (настоящие имя и фамилия — Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — русский и советский писатель, прозаик и драматург, журналист.

Топоним

Населённые пункты 
 Горький — название Нижнего Новгорода с 1932 по 1990 год.
 Горький — посёлок в Могочинском районе Забайкальского края.
 Горький — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Горький — название села Кендала (Келесский район Туркестанской области) до 2021 года.

Прочее 
 Горький-Московский — название железнодорожной станции Нижний Новгород-Московский до 30 марта 2010 года.

СМИ 
 «Горький» — российское сетевое издание, пишущее о книгах.

См. также 
 Горький 17